

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности Вены
 Список музеев Вены на немецком языке
 Список музеев Вены с фотографиями

 
Австрия
Муз